Djibrill Moussa (Niamei, 7 de maio de 1992) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Djibrill Moussa representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012